Laingsburg (Verenigde Staten), een plaats in de staat Michigan

In Zuid-Afrika:
 Laingsburg (plaats), dorp in Zuid-Afrika  
 Laingsburg (gemeente), Zuid-Afrikaanse gemeente waarin de gelijknamige stad ligt